Белоре́ченский — посёлок в составе городского округа город-курорт Кисловодск Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 142 км.

История 
На 1 марта 1966 года посёлок входил в состав территории Зеленогорского сельсовета Предгорного района (с центром в посёлке Зеленогорский).

На 1 января 1983 года значился в составе Аликоновского сельсовета (с центром в посёлке Аликоновка), подчинённого Кисловодскому горсовету.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения Белореченского преобладают карачаевцы (74 %).

Образование 
Посёлок закреплён за МБОУ «Лицей № 8» города Кисловодска.

Связь 
Из-за сложного рельефа местности населённый пункт находится вне зоны покрытия цифровым телевизионным вещанием.

Религия 
В отдалении от посёлка, рядом с кладбищем, построена мечеть (молельный дом) — одна из трёх расположенных на территории городского округа (две другие находятся в городе Кисловодске и посёлке Индустрия). Здание может вмещать примерно 500 прихожан.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город-курорт Кисловодск
Аликоновский сельсовет